Daniel Pauly (1946), científic francés
 Max Pauly (1907-1946), SS, comandant del Camp de concentració de Neuengamme
 Paul DelVecchio, conegut com a DJ Pauly